Jeziorno peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Jeziorno, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jeziorno, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jeziorno, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Jeziorno, un village du powiat de Człuchów dans la voïvodie de Poméranie
 Jeziorno, un village du powiat de Sztum dans la voïvodie de Poméranie
 Jeziorno, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie